Это список лауреатов и номинантов прайм-тайм премии «Эмми» в категории «Лучшая режиссура драматического сериала».

Лауреаты и номинанты

1950-e

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Primetime Emmy® Awards 
 Emmy Awards coverage  on DigitalHit.com

Режиссура драматического телесериала
Премии за режиссуру